Паутов — фамилия.

Известные носители:
 Паутов, Анатолий Михайлович (1943—2020) — российский трубач, военный дирижёр, педагог.
 Паутов, Валентин Васильевич (1926—1986) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Паутов, Николай Александрович (1898—1959) — советский оториноларинголог.
 Паутов, Юрий Александрович (род. 1995) — российский хоккеист, защитник.
 Паутов, Юрий Савельевич (1937—2015) — советский и российский учёный.

См. также 
 Паутер
 Пауков